Береговой сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Береговой сельсовет — в Суетском районе Алтайского края.
 Береговой сельсовет — в Зейском районе Амурской области.